Nakada ist der Familienname folgender Personen:

 Ayu Nakada (* 1993), japanische Fußballspielerin
 Hiroki Nakada (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Nakada (* 1964), japanischer Politiker
 Nakada Kaoru (1877–1967), japanischer Rechtshistoriker
 Kenji Nakada (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Yōhei Nakada (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Yoshinao Nakada (1923–2000), japanischer Komponist und Musikpädagoge